Resum de l'activitat de la temporada 1956-1957 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Grup Nord

Clubs participants

Classificació

Resultats

Màxims golejadors

Porter menys golejat

Grup Sud

Clubs participants

Classificació

Resultats

Màxims golejadors

Porter menys golejat

Promoció de descens

Anada

Tornada

Resultats finals 
 Campió: Real Gijón CF, Granada CF.
 Ascens a Primera divisió: Real Gijón CF, Granada CF.
 Descens a Segona divisió: RC Deportivo de La Coruña, CD Comtal.
 Ascens a Segona divisió: CE Alcoià, CD Baskonia, AD Plus Ultra, RC Recreativo de Huelva.
 Descens a Tercera divisió: CD Mestalla, España de Algeciras, Puente Genil CF, CE Castelló, CD Logroñés, Barakaldo CF, Burgos CF, UE Lleida. La Segona Divisió es va reduir de 40 a 32 equips.

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions esportives del 1956
Competicions esportives del 1957